Pour le sens commun, « pragmatique » est le qualificatif désignant une opinion tenue ou une action réalisée par une personne mettant en œuvre le pragmatisme.

 Une signification plus savante du terme désigne la pragmatique en tant que branche de la linguistique. Cette discipline s'intéresse « aux éléments du langage dans la mesure où leur signification ne peut être comprise qu'en connaissant le contexte où ils sont employés  ».

 En Histoire, une « Pragmatique Sanction » est un acte ou un règlement édité généralement par le souverain d'un État.